Team Roth () – szwajcarska zawodowa grupa kolarska założona w 2014 roku. W latach 2014-2015 znajdowała się w dywizji UCI Continental Teams, a od 2016 jest drużyną UCI Professional Continental Teams.

Skład 2016

Nazwa grupy w poszczególnych latach

Bibliografia 
 Team Roth na procyclingstats.com 

Szwajcarskie zawodowe grupy kolarskie